Vijaya steht für:
 Vijaya (Name), indischer weiblicher und männlicher Vorname
 Vijaya, antike Stadt im heutigen Südvietnam, siehe Champa#Die politischen Zentren

Siehe auch:
 Vijay, indischer, männlicher Vorname